Voici la liste des planètes mineures numérotées de 37001 à 38000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

37001-37100

37101-37200

37201-37300

37301-37400

37401-37500

37501-37600

37601-37700

37701-37800

37801-37900

37901-38000 

37001-38000